Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2013–2014 серед жінок розпочалися 28 листопада 2013 року на першому етапі у шведському Естерсунді й завершилися на п'ятому етапі в німецькому Рупольдінгу. Володаркою малого кришталевого глобуса минулого року була норвежка Тура Бергер. Цьогорічною володаркою стала чеська біатлоністка Габріела Соукалова.

Формат 
Гонка на 15 км складається з 5 кіл і чотирьох стрільб у порядку: лежачи, стоячи, лежачи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка має 5 мішеней, тож загальна кількість мішеней — 20. За кожний хибний вистріл біатлоністка штрафується додаванням хвилини до її часу. Старт гонки роздільний, через 30 секунд.

Призери сезону 2012—13

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2013-14
2013 у біатлоні
2014 у біатлоні